В статье представляется персональный состав Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана пятого созыва по итогам выборов, состоявшихся 1 ноября 2015 года.

Правление V созыва

Депутаты Милли Меджлиса

Депутаты партии Новый Азербайджан

Беспартийные

Представители других партий

См. также 
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана III созыва
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана VI созыва
 Конституция Азербайджанской Республики
 Выборы парламента Азербайджана (2015)

Примечания 

Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Списки депутатов